Die Katze lässt das Mausen nicht ist:

 eine Redewendung
 eine Fabel des griechischen Dichters und Philosophen Äsop
 ein Werk von Rita Mae Brown (engl. Catch As Cat Can), 2002
 ein Film von Jacques Doniol-Valcroze, 1959
 das Terzett am Ende von Johann Sebastian Bachs Kaffeekantate (BWV 211)